Склад збірної Португалії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Португалія
Португалія 2014